Занзиба́р может означать:

 Занзибар — архипелаг в Восточной Африке.
 Занзибар (автономия) — автономная часть (полуавтономия) Танзании.
 Занзибар или Унгуджа — остров архипелага Занзибар.
 Занзибар (город) — крупнейший город на одноимённом острове.
 Занзибар (пролив) или Занзибарский пролив.
 Султанат Занзибар — государство-султанат на одноимённом острове, существовавшее с XIX века до 1890 года.
 Протекторат Занзибар — протекторат Великобритании, существовавший с 1890 до 1963 года.
 Народная республика Занзибар — независимое государство, существовавшее с 1963 до 1964 года.
 Zanzibar — песня группы Arabesque.